Visegrád oder Višegrad steht für:

 Visegrád, Stadt in Ungarn
 Višegrad, Stadt in Bosnien und Herzegowina

Vyšehrad steht für:

 Vyšehrad, Burg und Bezirk von Prag
 U-Bahnhof Vyšehrad, Metrostation in Prag
 Vyšehrad (Schiff, 1891)
 Vyšehrad (Schiff, 1938)
 Vyšehrad (Schiff, 1938–1988)

Wischegrad steht für:

 Wischegrad (Berg), Berg im Sakar-Gebirge
 Wischegrad (Dorf), Dorf in der Gemeinde Kardschali, Bulgarien
 Wischegrad (Festung), Festung beim Dorf Wischegrad, Bulgarien

Siehe auch:

 Visegrád-Gruppe (auch „V4“), inoffizielle Kooperation von Polen, der Slowakei, Tschechien und Ungarn
 Visegrád Battlegroup, militärische Einheit der Visegrád-Gruppe 
 Visegrád 4 Bicycle Race, Straßenradrennen in der Visegrád-Gruppe
 Visegráder Gebirge, Gebirge in Ungarn
 Kastell Visegrád-Sibrik, römisches Militärlager bei Visegrád
 Kleinkastell Visegrád-Gizellamajor, römische Garnison und Grenzfestung bei Visegrád
 Vishegrad Knoll, Berg auf der Trinity-Halbinsel, Grahamland, Antarktika